Politik Janez Janša se stal předsedou tří slovinských vlád:

 První vláda Janeze Janši – koaliční vláda od 3. prosince 2004 do 21. listopadu 2008,
 Druhá vláda Janeze Janši – koaliční vláda od 10. února 2012 do 20. března 2013,
 Třetí vláda Janeze Janši – koaliční vláda od 13. března 2020.